Вонсо́вский — фамилия (женская форма — Вонсовская):

 Вонсовский, Василий Семёнович (1873—1969) — советский педагог, Заслуженный учитель Узбекской ССР.
 Вонсовский, Сергей Васильевич (1910—1998) — советский и российский физик, академик.

 Вонсовская, Елена Николаевна (1858—1942) — советская скрипачка и музыкальный педагог.

См. также 
 Вонсович
 Вансович